Osorkon, o Userken, può riferirsi a vari personaggi vissuti nell'antico Egitto:

XXI dinastia egizia
Osorkon il Vecchio – faraone, noto anche come Osochor

XXII dinastia
Osorkon I – faraone
Osorkon II – faraone
Osorkon IV – faraone
Osorkon B – Primo Profeta di Amon, spesso identificato con Osorkon III

XXIII dinastia
Osorkon III – faraone

XXIV dinastia
Osorkon di Sais – Principe di Sais e predecessore di Tefnakht